Siamo tutti campioni, Charlie Brown! (Charlie Brown's All Stars!) è uno speciale di 30 minuti del 1966, diretto da Bill Melendez. È il secondo speciale televisivo basato sui Peanuts di Charles M. Schulz. In Italia fu trasmesso per la prima volta il 17 aprile 1970 successivamente fu ritrasmesso su Junior TV negli anni novanta e continuarono a trasmetterlo anche in replica fino alla chiusura del canale avvenuta il 31 ottobre 2003.

Trama
Quando alla squadra di baseball di Charlie Brown viene offerta la possibilità di ricevere una sponsorizzazione, lui scopre di dover prendere una difficile decisione.

Doppiaggio

Home video 
L'edizione in VHS Multivision del 1986 contiene il ridoppiaggio degli anni ottanta, mentre tutte le riedizioni successive in VHS e DVD distribuite da Hobby & Work e Warner Bros. contengono il terzo doppiaggio eseguito per la trasmissione su Junior TV.

Collegamenti esterni